Planisphère peut faire référence à :

 un planisphère, une carte en deux dimensions de la surface terrestre,
Un planisphère, une carte du ciel mobile,
 Planisphère, un EP du groupe de musique électronique Justice.